Anca Nițulescu – ex cestista rumena
 Maria Nițulescu – ex cestista rumena
 Teodor Nițulescu – politico rumeno
 Vasile Nițulescu – attore rumeno